Ginty ist der Familienname folgender Personen:

 James Ginty (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Ginty (1948–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Rory Ginty (* 1977), irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 McGinty